Kohout ( 酉 ) je jedním ze 12 zvířat čínského zvěrokruhu v čínském kalendáři.

Roky kohouta a pět přidružených prvků 
Osoby narozené v těchto obdobích mohou o sobě tvrdit, že se narodily v roce kohouta s následujícím prvkem:

 22. leden, 1909 – 9. únor, 1910: Kohout země
 8. únor, 1921 – 27. leden, 1922: Kohout kovu
 26. leden, 1933 – 13. únor, 1934: Kohout vody
 13. únor, 1945 – 1. únor, 1946: Kohout dřeva
 31. leden, 1957 – 17. únor, 1958: Kohout ohně
 17. únor, 1969 – 5. únor, 1970: Kohout země
 5. únor, 1981 – 24. leden, 1982: Kohout kovu
 23. leden, 1993 – 9. únor, 1994: Kohout vody
 9. únor, 2005 – 28. leden, 2006: Kohout dřeva
 28. leden, 2017 – 15. únor, 2018: Kohout ohně
 13. únor, 2029 – 2. únor, 2030: Kohout země

Odkazy

Související články 
 Kohout
 Čínská astrologie
 Základní prvek

Externí odkazy 
 
 Znamení kohouta

Čínský zvěrokruh

de:Chinesische Astrologie#Zählung ab Jahresbeginn